sprawiedliwość – jedno z podstawowych pojęć etycznych i prawnych
 Sprawiedliwość – poemat Solona; zobacz tekst w Wikiźródłach
 Sprawiedliwość - amerykańska seria komiksowa
 „Sprawiedliwość” – karta tarota

Zobacz też